Brzezinka (gemeente Andrychów), plaats in woiwodschap Klein-Polen, powiat Wadowicki
 Brzezinka (gemeente Brzeźnica), plaats in woiwodschap Klein-Polen, powiat Wadowicki
 Brzezinka (powiat Krakowski), plaats in woiwodschap Klein-Polen
 Brzezinka (Oświęcimski), plaats in woiwodschap Klein-Polen, de locatie van Auschwitz-Birkenau
 Brzezinka (Neder-Silezië), plaats in woiwodschap Neder-Silezië
 Brzezinka (Opole), plaats in woiwodschap Opole
 Brzezinka (powiat Bytowski), plaats in woiwodschap Pommeren
 Brzezinka (powiat Słupski), plaats in woiwodschap Pommeren